Lichnowy est le nom :
 de la gmina de Lichnowy, dans le powiat de Malbork, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Lichnowy, chef-lieu de cette gmina
 du village de Lichnowy, dans le powiat de Chojnice, dans la voïvodie de Poméranie